Upload peut désigner :

 Terme anglais pour téléversement;
 Upload, une série télévisée américaine de 2020;
 Téléchargement de l'esprit (mind uploading)